Hrvatski sokol, hrvatska organizacija koja je bila ustrojena radi promicanja tjelovježbe i širenja nacionalne svijesti među Hrvatima
 Hrvatski sokol (časopis)